Юго-Северное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Тихорецком районе Краснодарского края России.

Административный центр — станица Юго-Северная.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края сельскому поселению соответствует Юго-Северный сельский округ (кроме хутора Атаманка, относящегося к Парковскому сельскому округу и посёлка Полевого того же сельского округа), а также хутору Атаманка и посёлку Полевому Парковского сельского округа.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Тихорецкого района
Сельские поселения Краснодарского края